

Musica 
 Ruin My Life – singolo di Zara Larsson del 2018
 Ruin My Life – singolo dei Simple Plan del 2022